NCS har flere betydninger:
 Natural Color System – er et farvesystem
 NCsoft – er en sydkoreansk computerspilproducent
 NCSP – nordisk klassifikation af kirurgiske operationer